Naselja u BiH:
 Sase (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica, BiH
 Sase (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš, BiH
 Sase (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad, BiH